Macey kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Macey,

Frankrike 

 Macey, Manche, 
 Macey, Aube, 

Robotskapade Antarktisförgreningar